Buda steht für:
 (908) Buda, Asteroid des Hauptgürtels
 die ungarische Namensform des Hunnenführers Bleda (390–445)
 Buda (Kult), der Vorstellung vom Bösen Blick entsprechende Geistbesessenheit in Äthiopien
 Buda Engine Co., US-amerikanischer Motorenhersteller

Buda ist der Familienname folgender Personen:
 Aleks Buda (1910–1993), albanischer Historiker, Hochschullehrer und kommunistischer Politiker
 Attila Buda (* 1964), ungarischer Gewichtheber
 Béla Buda (1939–2013), ungarischer Psychiater
 Daniel Buda (* 1970), rumänischer Politiker

 Robert Buda (* 1970), polnischer Boxer

Buda ist der Name folgender Orte:
 Buda, Stadtteil Budapests

Deutschland:
 Buda (Kleinradmeritz), Vorwerk in der Flur Kleinradmeritz, heute zu Löbau

Moldawien:
 Buda (Călărași), Gemeinde im Rajon Călărași

Rumänien:
 Buda (Berzunți), Dorf im Kreis Bacău
 Buda (Blăgești), Dorf im Kreis Bacău
 Buda (Răchitoasa), Dorf im Kreis Bacău
 Buda (Buzău), Gemeinde im Kreis Buzău
 Buda (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Buda (Brăești), Dorf im Kreis Iași
 Buda (Lespezi), Dorf im Kreis Iași
 Buda (Ilfov), Dorf im Kreis Ilfov
 Buda (Ariceștii Rahtivani), Dorf im Kreis Prahova
 Buda (Râfov), Dorf im Kreis Prahova
 Buda (Râșca), Dorf im Kreis Suceava
 Buda (Zvoriștea), Dorf im Kreis Suceava
 Buda als Ortsteil von Alexandru Vlahuță im Kreis Vaslui
 Buda (Bogdănești), Dorf im Kreis Vaslui
 Buda (Oșești), Dorf im Kreis Vaslui
 Buda (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea
 Buda (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea
 Buda Crăciunești, Dorf im Kreis Buzău

Tschechien:
 Boudy (Buda), Gemeinde im Okres Písek
 Budy (Onomyšl) (Buda), Ortsteil von Onomyšl, Okres Kutná Hora

Ukraine:
 Buda (Jaworiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Jaworiw
 Buda (Korjukiwka), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Korjukiwka
 Buda (Korosten), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten
 Buda (Tscherniwzi), Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi
 Buda (Rokytne, Riwne), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Rokytne
 Buda (Taraschtscha), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Taraschtscha
 Buda (Tschyhyryn), Siedlung in der Oblast Tscherkassy, Rajon Tschyhyryn

Vereinigte Staaten:
 Buda (Colorado)
 Buda (Florida)
 Buda (Illinois)
 Buda (Nebraska)
 Buda (Texas), Stadt im Hays County

Siehe auch:
 Budda
 Buta